ISO 3166-2:TH è uno standard ISO che definisce i codici geografici delle suddivisioni della Thailandia; è un sottogruppo dello standard ISO 3166-2.

I codici sono assegnati alle 76 province del paese, nonché all'amministrazione metropolitana di Bangkok e alla città ad amministrazione speciale di Pattaya; sono formati da TH- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da due cifre, la prima delle quali indica la regione geografica di appartenenza:
1, 2, 6, 7: Thailandia Centrale;
3, 4: Thailandia del Nordest;
5: Thailandia del Nord;
8, 9: Thailandia del Sud;

Codici

Collegamenti esterni 
Le province della Thailandia su Statoids.com

TH
Suddivisioni della Thailandia